Con il nome di Santa Paolina si identificano:

 Il comune di Santa Paolina, in Provincia di Avellino

 alcune sante celebrate dalla Chiesa cattolica:
Santa Paolina (†1107) – principessa tedesca che, con la vedovanza, si fece monaca benedettina, celebrata il 14 marzo
Santa Paolina (I secolo) – martire romana, sepolta nelle catacombe della via Salaria in Roma, celebrata il 31 dicembre
Santa Paolina (III secolo) – martire romana, celebrata il 2 dicembre
Santa Paolina (†302/303) – vergine e martire romana, celebrata il 6 giugno
Santa Paolina Visintainer (1865-1942) – fondatrice delle Piccole Suore dell'Immacolata Concezione, celebrata il 9 luglio

Bibliografia 
Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
Isacco Luongo Compendio Santa Paolina M.c.m., Grottaminarda(AV) giugno 2013, ISBN 9788895643496